Диптан (Діптан) — українське прізвище.

Відомі носії 
 Діптан Марія Станіславівна (нар. 1988) — українська бадмінтоністка, багаторазова чемпіонка України.
 Диптан Ольга Климівна (1912—1998) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу, двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 5—9-го скликань.
 Диптан Руслан — український самбіст, срібний призер чемпіонатів Європи й світу.